3-й чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 23 ноября по 1 декабря 1983 года в Фукуоке (Япония) с участием 11 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз в своей истории выиграла сборная Японии.

Команды-участницы 
Австралия, Гонконг, Индия, Индонезия, Китай, Кувейт, Непал, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея, Япония.

От участия отказалась первоначально заявленная сборная Филиппин.

Система проведения чемпионата 
11 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из групп) выходят в финальный этап, где по круговой системе определяют призёров первенства. Итоговые 5—8-е и 9—11-е места по такой же системе разыгрывают команды, занявшие в группах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 Филиппины — отказ.

 23 ноября: Япония — Австралия 3:0 (15:3, 15:3, 15:8); Тайвань — Индонезия 3:0 (15:7, 15:5, 15:5).
 24 ноября: Япония — Индонезия 3:0 (15:3, 15:6, 15:2); Индия — Австралия 3:1 (10:15, 15:7, 15:9, 15:2).
 25 ноября: Тайвань — Индия 3:1 (15:4, 12:15, 15:12, 15:13); Австралия — Индонезия 3:1 (15:9, 14:16, 17:15, 15:11).
 26 ноября: Австралия — Тайвань 3:2 (10:15, 15:8, 4:15, 15:10, 15:6); Япония — Индия 3:0 (15:8, 15:4, 15:0).
 27 ноября: Индия — Индонезия 3:0 (15:12, 15:6, 15:9); Япония — Тайвань 3:0 (15:6, 15:8, 15:5).

Группа В 

 23 ноября: Китай — Кувейт 3:0 (15:2, 15:2, 15:6); Южная Корея — Новая Зеландия 3:0 (15:3, 15:3, 15:4); Непал — Гонконг 3:2 (15:17, 15:8, 11:15, 15:6, 15:-).
 24 ноября: Китай — Новая Зеландия 3:0 (15:3, 15:0, 15:0); Южная Корея — Гонконг 3:0 (15:0, 15:3, 15:1); Кувейт — Непал 3:0 (15:2, 15:10, 15:1).
 25 ноября: Китай — Непал 3:0 (15:1, 15:1, 15:2); Новая Зеландия — Гонконг 3:1 (15:3, 7:15, 15:7, 15:3); Южная Корея — Кувейт 3:0 (15:8, 15:4, 15:3).
 26 ноября: Китай — Гонконг 3:0 (15:1, 15:4, 15:2); Южная Корея — Непал 3:0 (15:1, 15:0, 15:0); Новая Зеландия — Кувейт 3:2 (15:12, 4:15, 15:3, 13:15, 15:-).
 27 ноября: Новая Зеландия — Непал 3:0 (15:10, 15:2, 15:12); Южная Корея — Китай 3:1 (15:13, 15:9, 6:15, 16:14); Кувейт — Гонконг 3:0 (15:3, 15:8, 15:13).

Классификационный раунд за 9—11 места 

 29 ноября: Индонезия — Гонконг 3:0 (15:13, 15:3, 15:11).
 30 ноября: Гонконг — Непал 3:1 (9:15, 15:5, 18:16, 15:4).
 1 декабря: Индонезия — Непал 3:0.

Классификационный раунд за 5—8 места 

 29 ноября: Австралия — Новая Зеландия 3:0 (15:8, 15:7, 15:12); Индия — Кувейт 3:0 (15:12, 15:12, 15:9).
 30 ноября: Индия — Новая Зеландия 3:0 (15:4, 15:5, 15:5); Австралия — Кувейт 3:0 (15:8, 15:2, 15:2).
 1 декабря: Индия — Австралия 3:-; Кувейт — Новая Зеландия 3:-.

Финальный этап 

 29 ноября: Япония — Южная Корея 3:2 (12:15, 15:9, 15:13, 8:15, 15:11); Китай — Тайвань 3:1 (7:15, 15:6, 15:4, 15:4).
 30 ноября: Китай — Южная Корея 3:2 (15:10, 15:17, 9:15, 15:11, 15:-); Япония — Тайвань 3:0 (15:8, 15:7, 15:7).
 1 декабря: Япония — Китай 3:2 (12:15, 11:15, 15:7, 15:3, 15:7); Южная Корея — Тайвань 3:0 (15:12, 15:12, 15:10).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
1983 год в волейболе